Джон Ива́нович (Я́нович) Марко́вский (р. 23 февраля 1944, Якутск) — советский артист балета, балетмейстер.

Биография 
В 1961 году, по окончании Рижского хореографического училища (педагог Владимир Цуканов), был принят в Рижский театр оперы и балета. Танцевал ведущие партии репертуара.

В 1964—65 годах — совершенствовался в Ленинградском хореографическом училище (класс А. Л. Кумысникова).

С 1965 года, по окончании класса усовершенствования, — солист балета Кировского театра.

При необычайно яркой фактуре — высоком росте, атлетическом телосложении, самобытной пластике и артистизме — запомнился как чуткий партнёр Аллы Осипенко, Майи Плисецкой, Ольги Моисеевой, Елены Евтеевой, Калерии Федичевой. «Мой рост — 186 см — не позволял мне танцевать виртуозно, делать всякие кабриоли и прочее, — признавался артист, — зато я мог быть хорошим партнёром. У Аллы были идеальные пропорции. Её туловище весило столько же, сколько ноги, и это было очень удобно. У Моисеевой ноги были гораздо тяжелее туловища. У Федичевой были тяжёлыми и то, и другое. Юре Соловьёву [ частому партнёру Федичевой ] приходилось очень тяжело!»

В 1971 году покинул труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, одновременно с уходом Аллы Осипенко, ставшей его постоянной партнёршей.

С 1971 года сотрудничал с Л. В. Якобсоном, который поставил с его участием несколько номеров, вошедших в историю современного балета («Хореографические миниатюры», 1971—73).

С 1973 года — в «Ленконцерте». Активно гастролировал по стране с хореографическими миниатюрами и балетом «Антоний и Клеопатра», пробовал себя как постановщик, репетировал с  балетмейстером Май-Эстер Мурдмаа.

С 1977 по 1982 — работа в постановках советских хореографов-новаторов в Ленинградском ансамбле балета под руководством Б. Я. Эйфмана, который сочинил для артиста ряд партий в одноактных балетах.

С середины 2000-х проживает в санкт-петербургском Доме ветеранов сцены.

Творчество

Партии

Рижский театр оперы и балета (1961—1964) 
 Ромео — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
 1963 — Лукаш — «Лесная песня» Михаила Скорульского, балетмейстер В. Вронский

Кировский балет (1965—1971) 
 1965 — Кино — «Жемчужина» Н. Симонян, пост. К. Боярского
 Принц Зигфрид — «Лебединое озеро» П. Чайковского, постановка Л. Иванова — М. Петипа, редакция К. Сергеева
 Спартак — «Спартак» А. Хачатуряна, — пост. Л. Якобсона
 Юноша — «Шопениана», на муз. Ф. Шопена, — пост. М. Фокина
 Визирь — «Легенда о любви» А. Меликова, — пост. Ю. Григоровича
 Ромео — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, пост. Л. Лавровского
 Жан де Бриен — «Раймонда» А. Глазунова, — пост. М. Петипа, ред. К. Сергеева
 Альберт — «Жизель» А. Адана, — пост. Ж. Коралли — Ж. Перро — М. Петипа

«Хореографические миниатюры». Постановки Л. Якобсона 
 1971 — Солист — «Полёт Тальони», на муз. В.-А. Моцарта
 1971 — Минотавр — «Минотавр и нимфа», на муз. А. Берга

фото

 1971 — Иван-царевич — в хореографической миниатюре «Жар-птица», на муз. И. Стравинского
 1972 — «Лебедь», — хореографическая миниатюра на муз. К. Сен-Санса
 1972 — Солист — «Экзерсис-XX», на муз. И.-С. Баха

«Ленконцерт» 

 1974 — Дуэт Ромео и Джульетты — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, — пост. М. Мурдмаа
 1974 —  Pas de deux, на муз. А. Адана, — пост. Дж. Марковского
 1974 —  Pas de deux — «Талисман» Р. Дриго, — пост. М. Петипа, возобн. Л. Тюнтиной
 1975 — Антоний — одноактная композиция «Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева, — пост. И. Чернышёва

Ленинградский ансамбль балета («Новый балет»), 1977—1982 
 1977 — Солист — «Под покровом ночи» () Б. Бартока, — пост.М. Мурдмаа
 1977 — Виктор Хара — «Прерванная песня», на муз. И. Калныньша, — пост. Б. Эйфмана
 1977 — Солист — «Двухголосие», на муз. из репертуара «Пинк Флойд», — пост. Б. Эйфмана
 1978 — Иван-царевич — Жар-птица — «Жар-птица» И. Стравинского, — пост. Б. Эйфмана
 1980 —  Рогожин  — «Идиот», на муз. П. Чайковского, — пост. Б. Эйфмана

Постановки 
 1974 —  Pas de deux, на муз. А. Адана

Фильмография 
 1968 — Лебединое озеро (кинофильм-балет) — Зигфрид
 1969 — Сказ о холопе Никишке (фильм-балет на музыку Марата Камилова, балетмейстер Кирилл Ласкари, «Ленинградское телевидение») — Грозный
 1974 — Тема с вариациями (документальный, реж. П. Коган и И. Шапиро, «Ленфильм»)
 1974 — Хореографическая поэма (фильм-концерт Ленинградской студии телевидения, посвящённый творчеству А. Осипенко) — дуэт Ледяной девы (Осипенко) и Асака из балета «Ледяная дева» на музыку Э. Грига, балетм. Фёдор Лопухов
 1977 — Антоний и Клеопатра (фильм-балет Ленинградской студии телевидения, композиция по трагедии Шекспира, балетм. И. Чернышёв, муз. Э. Лазарева) — Антоний
 1982 — Анюта (фильм-балет) — Артынов

В сборниках на CD 
 1996 — «Слава Кировского балета / The Glory of the Kirov» (© «NVC Arts», «Warner Music Vision») : сб., 91 мин. — «Ледяная дева» (1974, хореография Ф. Лопухова)
 1998 — «Звёзды Русского балета» (© «Студия 48 часов») : сб., 62 мин. — «Минотавр и нимфа» (1974, балетм. Л. Якобсон), «Ледяная дева» (1974, хореография Ф. Лопухова)
 1998 — «Мариинский балет / Mariinsky (Kirov) Ballet» (© Фирма «Miris», Vlad Lishbergov) : сб., 30 мин. — «Ледяная дева» (1974, хореография Ф. Лопухова)

Литература 
 Дрозд Т. Словно с портрета Ван-Дейка // Театральная жизнь. — 1966. — №6.
 Шереметьевская Н. Зрелость молодости // Театр. — 1980. — №4. — С.69-73.
 Ступников И. В. Марковский, Джон Янович (Иванович) // Балет: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Григоровича. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 632 с. — С.334.
 
 Деген А., Ступников И. Ленинградский балет 1917 — 1987: Словарь-справочник. — Л.: Советский композитор, 1988. — 264 с. — С.20, 121, 142.  
 Черкасский Д. А. Записки балетомана: 50 лет в партере Кировского театра . — М.: АРТ СТД РФ, 1994. — 274 с. — С.183-186; 200-201; 210-245. — ISBN 5-87334-001-3
 Майниеце В. А. Марковский, Джон Иванович // Русский балет. Энциклопедия. — М.: БРЭ, Согласие, 1997. — 631 с.: ил. —  ISBN 5-85270-099-1

Примечания

Ссылки 
 Джон Марковский на сайте www.kino-teatr.ru
  — «Лебединое озеро» — адажио, 2 акт
  — дуэт Ледяной Девы и Асака из балета «Ледяная дева», на муз. Э.Грига (1974), хореография Ф.Лопухова
 «Встреча с Аллой Осипенко и Джоном Марковским 09.02.2008 г.» — отчёт, фото
 «Жизнь после балета» — «100ТВ», 20 декабря 2009
 Фотографии Джона Марковского на сайте «Мастера музыкального театра»

Выпускники Рижского хореографического училища